

Egitto
Monastero di Santa Caterina, patrimonio dell'umanità, sul monte Sinai

Estonia
 Monastero di Santa Caterina a Tallinn

Italia
Monastero di Santa Caterina, ad Avezzano
Monastero di Santa Caterina, a Cefalù
Monastero di Santa Caterina, a Ghedi
Monastero di Santa Caterina, a Perugia
Monastero di Santa Caterina, a Prato
Monastero di Santa Caterina della Rota, a Radicondoli
Chiesa e monastero di Santa Caterina, a Vicenza

Repubblica Ceca 

 Monastero di Santa Caterina, a Praga

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Caterina
 Convento di Santa Caterina
 Santuario di Santa Caterina